De vrouwen speelden op Wimbledon in 2015 het enkelspel van 29 juni tot en met 11 juli in de Londense wijk Wimbledon. Titelverdedigster was Petra Kvitová. Het toernooi werd gewonnen door de als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams. In de finale won zij van de als twintigste geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza.

Algemeen

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
  Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2015